Кубок Либертадорес 1995 — 36-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Гремио».

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Плей-офф

Группа 4

Группа 5

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1995 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1995 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1995 году
Кубок Либертадорес